Digitulati — подраздел жуков из семейства жужелиц.

Классификация 
 Подрод: Archaeocarabus
 Вид: Carabus agamemnon
 Вид: Carabus anhuinus 
 Вид: Carabus baimanorum
 Вид: Carabus battoniensis
 Вид: Carabus bornianus
 Вид: Carabus camilloi
 Вид: Carabus claricollis
 Вид: Carabus daiyunshan
 Вид: Carabus dongchuanicus
 Подвид: Carabus dongchuanicus dongchuanicus 
 Подвид: Carabus dongchuanicus luojicus 
 Подвид: Carabus dongchuanicus meiguensis 
 Подвид: Carabus dongchuanicus mianshanicus 
 Вид: Carabus dreuxioides
 Вид: Carabus emanuelei
 Вид: Carabus fontellus
 Подвид: Carabus fontellus attrepidans 
 Подвид: Carabus fontellus fontellus
 Подвид: Carabus fontellus pseudoemeicola
 Подвид: Carabus fontellus semifuscus
 Вид: Carabus gressittianus
 Подвид: Carabus gressittianus bambousicola
 Подвид: Carabus gressittianus daanensis
 Подвид: Carabus gressittianus fuscomarginatus
 Подвид: Carabus gressittianus gressittianus
 Подвид: Carabus gressittianus shanminicus
 Вид: Carabus koidei
 Вид: Carabus kucerai
 Вид: Carabus kweitshauensis
 Вид: Carabus latens
 Вид: Carabus latipennis
 Подвид: Carabus latipennis latipennis
 Подвид: Carabus latipennis shansutiaensis
 Вид: Carabus ludingensis
 Подвид: Carabus ludingensis gonggaiensis
 Подвид: Carabus ludingensis ludingensis
 Вид: Carabus maowenensis
 Вид: Carabus mianningensis
 Вид: Carabus mirandus
 Вид: Carabus morphocaraboides
 Подвид: Carabus morphocaraboides dongchuan
 Подвид: Carabus morphocaraboides morphocaraboides
 Подвид: Carabus morphocaraboides pigmentatus
 Подвид: Carabus morphocaraboides yao 
 Подвид: Carabus morphocaraboides zhaojueanus
 Вид: Carabus nanosomus
 Подвид: Carabus nanosomus cordithoracicus 
 Подвид: Carabus nanosomus maotaiophilus
 Подвид: Carabus nanosomus nanosomus
 Подвид: Carabus nanosomus wufengensis
 Вид: Carabus nestor
 Подвид: Carabus nestor barbulatus
 Подвид: Carabus nestor emeicola 
 Подвид: Carabus nestor nestor
 Подвид: Carabus nestor xianfengicus
 Вид: Carabus oblongior
 Подвид: Carabus oblongior oblongior
 Подвид: Carabus oblongior yunlingicus
 Вид: Carabus ohomopteroides
 Вид: Carabus pani
 Вид: Carabus paris
 Вид: Carabus pseudolatipennis
 Подвид: Carabus pseudolatipennis bashanensis 
 Подвид: Carabus pseudolatipennis gracilescens
 Подвид: Carabus pseudolatipennis huayangzhen 
 Подвид: Carabus pseudolatipennis lantianensis 
 Подвид: Carabus pseudolatipennis nanpingensis
 Подвид: Carabus pseudolatipennis pseudolatipennis 
 Подвид: Carabus pseudolatipennis qinlingicus
 Подвид: Carabus pseudolatipennis shennongjianus
 Подвид: Carabus pseudolatipennis wenxianensis
 Подвид: Carabus pseudolatipennis yangxianensis
 Подвид: Carabus pseudolatipennis yingpanjienus
 Вид: Carabus relictus
 Вид: Carabus shamaevi — Жужелица Шамаева
 Вид: Carabus tianbaoshan
 Вид: Carabus tieguanzi
 Вид: Carabus vigil — Шлемоносная жужелица
 Подвид: Carabus vigil cordulatus
 Подвид: Carabus vigil dabashanus
 Подвид: Carabus vigil giacomazzoi 
 Подвид: Carabus vigil guangwushanus
 Подвид: Carabus vigil nigrominimus
 Подвид: Carabus vigil ohshimaorum
 Подвид: Carabus vigil pseudoparis
 Подвид: Carabus vigil pseudotosanus
 Подвид: Carabus vigil pyrochromus
 Подвид: Carabus vigil quercinus
 Подвид: Carabus vigil vigil
 Подвид: Carabus vigil xunyangbaensis
 Вид: Carabus vigilax
 Подвид: Carabus vigilax vigilax
 Подвид: Carabus vigilax wassulandensis
 Вид: Carabus wuangxianus
 Вид: Carabus wushanling
 Вид: Carabus wutaishanicus
 Вид: Carabus xingshanensis
 Вид: Carabus xupuensis
 Вид: Carabus yunnanus — Жужелица Юньнань
 Подвид: Carabus yunnanus guerryanus 
 Подвид: Carabus yunnanus hei 
 Подвид: Carabus yunnanus pseudoyunnanus
 Подвид: Carabus yunnanus yanyuanicus
 Подвид: Carabus yunnanus yunnanus 
 Подрод: Carabus Linnaeus, 1758
 Вид: Carabus arcensis (Синонимы:  Carabus arvensis Herbst, 1784, Carabus austriae Sokolar, 1907, Carabus seileri Heer, 1837)
 Подвид: Carabus arcensis arcensis 
 Подвид: Carabus arcensis baschkiricus  
 Подвид: Carabus arcensis carpathus
 Подвид: Carabus arcensis conciliator
 Подвид: Carabus arcensis costalis
 Подвид: Carabus arcensis faldermanni
 Подвид: Carabus arcensis germaniae
 Подвид: Carabus arcensis hokkaidoensis
 Подвид: Carabus arcensis noricus 
 Подвид: Carabus arcensis sylvaticus
 Подвид: Carabus arcensis venetianus
 Вид: Carabus baschkiricus — Жужелица башкирская
 Вид: Carabus corticalis
 Вид: Carabus deyrolei
 Вид: Carabus duarius
 Вид: Carabus granulatus — Жужелица зернистая
 Подвид: Carabus granulatus aetolicus 
 Подвид: Carabus granulatus calabricus
 Подвид: Carabus granulatus corticalis
 Подвид: Carabus granulatus crimeensis 
 Подвид: Carabus granulatus duarius 
 Подвид: Carabus granulatus granulatus 
 Подвид: Carabus granulatus hibernicus
 Подвид: Carabus granulatus interstitialis  
 Подвид: Carabus granulatus leander 
 Подвид: Carabus granulatus telluris 
 Подвид: Carabus granulatus yezoensis
 Вид: Carabus hokkaidoensis
 Вид: Carabus interstitialis
 Вид: Carabus leander
 Вид: Carabus menetriesi — Жужелица Минетрие
 Подвид: Carabus menetriesi menetriesi 
 Подвид: Carabus menetriesi pacholei 
 Подвид: Carabus menetriesi pseudogranulatus
 Вид: Carabus pacholei
 Вид: Carabus sculpturatus
 Вид: Carabus sylvaticus
 Вид: Carabus vanvolxemi
 Вид: Carabus venetianus
 Вид: Carabus yezoensis
 Подрод: Eucarabus Géhin, 1885
 Вид: Carabus arrogans
 Вид: Carabus arvensis
 Вид: Carabus carpathicus
 Вид: Carabus catenulatus
 Подвид: Carabus catenulatus catenulatus 
 Подвид: Carabus catenulatus fontanellae 
 Вид: Carabus conciliator
 Вид: Carabus cumanus
 Вид: Carabus faldermanni — Жужельца Фальдермана
 Вид: Carabus fastuosus
 Вид: Carabus fontanellae
 Вид: Carabus italicus — Жужелица итальянская
 Вид: Carabus nagyagensis
 Подвид: Carabus italicus italicus 
 Подвид: Carabus italicus rostagnoi 
 Вид: Carabus obsoletus
 Подвид: Carabus obsoletus carpathicus
 Подвид: Carabus obsoletus fossulifer
 Подвид: Carabus obsoletus nagyagensis
 Подвид: Carabus obsoletus obsoletus
 Подвид: Carabus obsoletus prunneri
 Подвид: Carabus obsoletus uhligi
 Вид: Carabus parreyssi
 Подвид: Carabus parreyssi parreyssi
 Подвид: Carabus parreyssi plassensis
 Вид: Carabus plassensis
 Вид: Carabus rhilensis
 Вид: Carabus rostagnoi
 Вид: Carabus stscheglowi
 Вид: Carabus ulrichii (Синонимы: Carabus planitiae Csiki, 1929, Carabus ulrichii Germar, 1824, Eucarabus ulrichii)
 Подвид: Carabus ullrichii arrogans 
 Подвид: Carabus ullrichii fastuosus
 Подвид: Carabus ullrichii rhilensis
 Подвид: Carabus ullrichii ullrichii
 Подрод: Isiocarabus Reitter, 1896
 Вид: Carabus dayongensis
 Вид: Carabus fiduciarius
 Вид: Carabus hienfoungi
 Вид: Carabus hunanicola
 Вид: Carabus kiukiangensis
 Вид: Carabus miaorum
 Вид: Carabus pustululatus
 Вид: Carabus strandiellus
 Подрод: Lichnocarabus Reitter, 1896
 Вид: Carabus limbatus
 Вид: Carabus vinctus
 Подрод: Ohomopterus Reitter, 1896
 Вид: Carabus albrechti
 Подвид: Carabus albrechti albrechti
 Подвид: Carabus albrechti awashimae 
 Подвид: Carabus albrechti echigo 
 Подвид: Carabus albrechti esakianus 
 Подвид: Carabus albrechti freyi
 Подвид: Carabus albrechti hidakanus 
 Подвид: Carabus albrechti itoi
 Подвид: Carabus albrechti okumurai
 Подвид: Carabus albrechti tohokuensis
 Вид: Carabus arrowianus
 Подвид: Carabus arrowianus arrowianus 
 Подвид: Carabus arrowianus hidaosa
 Подвид: Carabus arrowianus komiyai
 Подвид: Carabus arrowianus minoensis 
 Подвид: Carabus arrowianus murakii 
 Подвид: Carabus arrowianus nakamurai
 Вид: Carabus chugokuensis
 Вид: Carabus daisen
 Подвид: Carabus daisen daisen 
 Подвид: Carabus daisen okianus 
 Вид: Carabus dehanii
 Подвид: Carabus dehanii botchan
 Подвид: Carabus dehanii dehanii 
 Подвид: Carabus dehanii ishidai 
 Подвид: Carabus dehanii ishizuchianus 
 Подвид: Carabus dehanii katsumai
 Подвид: Carabus dehanii kawanoi
 Подвид: Carabus dehanii koshikicola
 Подвид: Carabus dehanii kumaso 
 Подвид: Carabus dehanii tosanus 
 Вид: Carabus esakii
 Вид: Carabus insulicola (Синонимы: Carabus (Ohomopterus) insulicola Chaudoir, 1869)
 Подвид: Carabus insulicola awashimaensis
 Подвид: Carabus insulicola insulicola
 Подвид: Carabus insulicola kantoensis
 Подвид: Carabus insulicola kiso 
 Подвид: Carabus insulicola kita
 Подвид: Carabus insulicola komaganesis 
 Подвид: Carabus insulicola okutonensis
 Подвид: Carabus insulicola sado 
 Подвид: Carabus insulicola shinano 
 Вид: Carabus iwawakianus
 Подвид: Carabus iwawakianus iwawakianus 
 Подвид: Carabus iwawakianus kiiensis 
 Подвид: Carabus iwawakianus muro
 Подвид: Carabus iwawakianus narukawai
 Подвид: Carabus iwawakianus shima
 Вид: Carabus japonicus — Жужелица японская
 Подвид: Carabus japonicus awajiensis
 Подвид: Carabus japonicus chotaroi
 Подвид: Carabus japonicus chugokuensis
 Подвид: Carabus japonicus hiradonis
 Подвид: Carabus japonicus ikiensis
 Подвид: Carabus japonicus japonicus 
 Подвид: Carabus japonicus mochizukii
 Подвид: Carabus japonicus nozakicola
 Подвид: Carabus japonicus okinoshimanus
 Подвид: Carabus japonicus onodai 
 Подвид: Carabus japonicus seizaburoi
 Подвид: Carabus japonicus tsushimae 
 Подвид: Carabus japonicus umekii
 Подвид: Carabus japonicus wakamatsuensis
 Подвид: Carabus japonicus yoshiyukii
 Вид: Carabus kimurai
 Вид: Carabus lewisianus
 Подвид: Carabus lewisianus awakazusanus 
 Подвид: Carabus lewisianus lewisianus
 Вид: Carabus maiyasanus
 Подвид: Carabus maiyasanus hokurikuensis
 Подвид: Carabus maiyasanus maiyasanus
 Подвид: Carabus maiyasanus ohkawai
 Подвид: Carabus maiyasanus shigaraki
 Подвид: Carabus maiyasanus suzukanus
 Подвид: Carabus maiyasanus takiharensis 
 Подвид: Carabus maiyasanus yoroensis
 Вид: Carabus uenoi
 Вид: Carabus yaconinus
 Подвид: Carabus yaconinus blairi
 Подвид: Carabus yaconinus cupidicornis 
 Подвид: Carabus yaconinus maetai 
 Подвид: Carabus yaconinus oki 
 Подвид: Carabus yaconinus seto 
 Подвид: Carabus yaconinus sotai 
 Подвид: Carabus yaconinus yaconinus
 Подвид: Carabus yaconinus yamaokai
 Вид: Carabus yamato
 Подрод: Parhomopterus Lapouge, 1931
 Вид: Carabus angustus
 Вид: Carabus billbergi — Жужелица бильберга
 Подвид: Carabus billbergi billbergi
 Подвид: Carabus billbergi coreicola
 Подвид: Carabus billbergi jilinicola
 Подвид: Carabus billbergi lupisylvaticus
 Вид: Carabus cartereti
 Подвид: Carabus cartereti cartereti
 Подвид: Carabus cartereti omisanensis
 Подвид: Carabus cartereti ronkayi
 Вид: Carabus manifestus
 Подвид: Carabus manifestus guanmenshanus
 Подвид: Carabus manifestus manifestus
 Подвид: Carabus manifestus pyonganicola
 Вид: Carabus mianyangensis
 Вид: Carabus namhaedoensis
 Вид: Carabus nitididorsus
 Подвид: Carabus nitididorsus nitididorsus
 Подвид: Carabus nitididorsus paegunsanus
 Вид: Carabus pawlowskianus
 Подвид: Carabus pawlowskianus pawlowskianus
 Подвид: Carabus pawlowskianus peregrinus
 Вид: Carabus sternbergi — Жужелица Штернберга
 Подвид: Carabus sternbergi kojedoensis
 Подвид: Carabus sternbergi lauschanensis
 Подвид: Carabus sternbergi sternbergi
 Подвид: Carabus sternbergi tongdosanus
 Вид: Carabus szeli
 Вид: Carabus xiuyanensis

Ссылки 
Ground beetles of the genus Carabus (Carabidae): atlas of beetles of Russia 
Updated checklist of the genus Carabus (includes all Carabus-species and subspecies described before 2004) by Boleslav Brezina, 2003 

Карабусы